Enhanced Cartridge Interface – evoluzione della porta Parallel Bus Interface per la famiglia Atari 8-bit
 Escuela Colombiana de Ingeniería – università colombiana